ustrój – biologia – organizm rośliny lub zwierzęcia
 ustrój gospodarczy – ogół norm prawnych regulujących procesy gospodarcze w danym państwie
 ustrój miernika – element budowy mierników elektrycznych 
 ustrój elektrodynamiczny
 ustrój elektromagnetyczny
 ustrój elektrostatyczny
 ustrój magnetoelektryczny
 ustrój społeczny – sposób organizacji społeczeństwa
 ustrój (organizacja) – system zarządzania lub relacji w firmie, instytucji, organizacji lub społeczności
 ustrój polityczny – sposób sprawowania władzy publicznej